Edgar Algernon Robert Gascoyne Cecil, noto come Robert Cecil – giurista, politico e diplomatico britannico
 Robert Gascoyne-Cecil, III marchese di Salisbury – nobile e politico britannico
 Robert Gascoyne-Cecil, V marchese di Salisbury – nobile e politico inglese
 Robert Gascoyne-Cecil, VI marchese di Salisbury – nobile e politico inglese
 Robert Gascoyne-Cecil, VII marchese di Salisbury – nobile e politico britannico